Stadio della Vittoria è o è stato il nome di diversi stadi sportivi italiani:
Stadio della Vittoria (Bari)
Stadio della Vittoria (Macerata)
Stadio della Vittoria (Tolentino)